Жангали́ев () — казахская фамилия; имеет женскую форму Жангалиева. Известные носители:
 Жангалиев, Жандар Жумагалиулы (род. 1998) — казахстанский футболист.
 Жангалиев, Толеген (род. 1950) — советский и казахстанский поэт, журналист, общественный деятель.

 Жангалиева, Бахыт Жангалиевна (1947—2017) — советская и казахстанская актриса кино и театра, заслуженная артистка Казахской ССР.

См. также